Age of Empires (сокр. AoE, ) — стратегия в реальном времени, разработанная Ensemble Studios и изданная Microsoft Game Studios в 1997 году, положившая начало одноимённой серии компьютерных игр. В 1998 году вышло дополнение Age of Empires: The Rise of Rome, включающее 4 новых кампании. В 2018 году состоялся выход ремастера игры под названием Age of Empires: Definitive Edition.

Игровой процесс 
Игровой процесс представляет из себя добычу ресурсов, создание поселений, тренировка армии и боевые сражения против управляемой компьютером другой армии. 

На  начало игры в распоряжении игрока представляется  главное здание и несколько крестьян 

В игре предусмотрено дерево технологий, включающее различные военные и экономические усовершенствования, распределённые по четырём условным эпохам: от самой примитивной — со скудным набором доступных войск и зданий — до самой продвинутой. Данные элементы игрового процесса послужили основой для будущих игр серии и долгое время оставались незыблемыми от одной части к другой.

Игрок управляет одной из двенадцати (с дополнением The Rise of Rome — шестнадцати) цивилизаций. У каждой цивилизации свой набор доступных юнитов и улучшений из общего дерева технологий, плюс уникальная технология, которую может исследовать лишь она. Таким образом ни одна цивилизация не может исследовать все технологии в игре. Это делает игровой процесс за каждую из сторон более разнообразным.

В игре имеется 4 основных ресурса: пища, древесина, камень и золото. Пища требуется для создания большинства юнитов и для исследования технологий. Древесина требуется для постройки зданий, кораблей, ферм, а также для создания лучников. Камень используется для строительства башен и стен. Золото нужно для более поздних технологий и юнитов.

Цель игры обычно состоит в том, чтобы победить всех противников. При игре с несколькими игроками действует дипломатия: они могут быть союзниками, врагами или же занимать нейтралитет. Многопользовательский режим поддерживает до 8 игроков.

Цивилизации 
Визуально все цивилизации делятся на пять архитектурных стилей, призванных подчеркнуть их уникальность.

Кампании 
В игре присутствуют 4 кампании: Восход Египта (Ascent of Egypt), Слава Греции (Glory of Greece), Голоса Вавилона (Voices of Babylon) и Империя восходящего солнца Ямато (Yamato Empire of The Rising Sun). Первая кампания является обучающей и содержит 12 сценариев, большинство из которых очень простые. Остальные кампании содержат 8 достаточно сложных миссий.

Definitive Edition 
В 2017 году на выставке E3 было объявлено о выпуске обновленной версии оригинальной игры под названием Age of Empires: Definitive Edition. Переиздание выпущено 20 февраля 2018 года эксклюзивно в Windows Store. Однако 30 мая 2019 года игра была анонсирована и для Steam. А затем выпущена в Steam 19 августа 2019 года.

Отличается переработанной графикой с поддержкой разрешения 4K, обновленным саундтреком и другими улучшениями игрового процесса.

Кроме основных четырёх кампаний, из оригинальной игры и четырёх кампаний из The Rise of Rome, дополнительно включено еще 2 кампании.

Итоговый список кампаний в Age of Empires: Definitive Edition:

 Расцвет Египта (обучающая кампания) (Египтяне) (Age of Empires)
 Слава Греции (Греки) (Age of Empires)
 Голоса Вавилона (Вавилоняне) (Age of Empires)
 Ямато: Империя Восходящего Солнца (Ямато) (Age of Empires)
 Царствование хеттов (Хетты) (Definitive Edition)
 Возвышение Рима (Римляне) (The Rise of Rome)
 Да здравствует Цезарь! (Римляне) (The Rise of Rome)
 Римская империя (Римляне, Пальмирцы) (The Rise of Rome)
 Враги Рима (Карфагеняне, Македоняне, Римляне, Пальмирцы) (The Rise of Rome)
 Первая Пуническая война (Карфагеняне) (Definitive Edition)

Примечания

Литература 
 

Компьютерные игры 1997 года
Стратегии в реальном времени
Компьютерные игры, изданные Xbox Game Studios
Компьютерные игры, разработанные в США
Компьютерные игры с изометрической графикой
Многопользовательские и однопользовательские игры
Игры для Windows
Игры для Windows Mobile Professional
Компьютерные игры — лауреаты D.I.C.E. Awards